Змагання з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 7 серпня (попередні запливи і півфінали) і 8 серпня (фінал).

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 09:30.

Півфінали
Початок півфіналів о 18.09.

Півфінал 1

Півфінал 2

Додатковий заплив 
Додатковий заплив відбувся о 19:38.

Фінал
Фінал відбувся 8 серпня at 17:39.

Примітки 

50 метрів вільним стилем (чоловіки)